«Великая тяжба» — международный судебный процесс, проходивший в 1291—1292 годах в городе Берик в Шотландии и связанный с кризисом престолонаследия в этой стране. Тяжба началась из-за пресечения Данкельдской династии в лице короля Александра III (1289 год) и его внучки Маргарет Норвежской Девы (1290 год). Появились четырнадцать претендентов на корону из числа шотландских и английских лордов, а также князей с континента. Верховным арбитром в этом вопросе стал король Англии Эдуард I, признавший наиболее весомыми права Джона Баллиоля. Стремление Эдуарда использовать ситуацию для установления над Шотландией своей власти привело к восстанию и началу затяжной войны, в которой шотландцы одержали победу.

Список претендентов на корону Шотландии 
Потомки по внебрачным линиям выделены курсивом.
 Николас де Соулис (внук Марджори, внебрачной дочери короля Александра II);
 Патрик Галитли (сын бастарда короля Вильгельма Льва);
 Уильям де Рос (праправнук Изабеллы, внебрачной дочери короля Вильгельма Льва);
 Патрик IV, граф Данбар (правнук Ады, внебрачной дочери короля Вильгельма Льва);
 Уильям де Вески (правнук Маргарет, внебрачной дочери короля Вильгельма Льва);
 Роджер де Мандевиль (праправнук Ауфрики, внебрачной дочери короля Вильгельма Льва);
 Джон Баллиоль (внук Маргарет, первой дочери Дэвида, графа Хантингдона);
 Роберт Брюс (сын Изабеллы, второй дочери Дэвида, графа Хантингдона);
 Джон Гастингс (внук Ады, третьей дочери Дэвида, графа Хантингдона);
 Флорис V, граф Голландии (праправнук Ады, дочери Генриха, графа Хантингдона);
 Роберт Пинкни (правнук Марджори, внебрачной дочери Генриха, графа Хантингдона);
 Джон II Комин (прапраправнук Беток, дочери короля Дональда III);
 Эдуард Длинноногий (прапраправнук Маргариты, дочери Малькольма III);
 Эрик Норвежский (вдовец Маргарет, дочери короля Александра III, и отец Маргарет Норвежской Девы).

Примечания 

История Шотландии